Уасабас има више значења:

 Општина Уасабас (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Уасабас (Уасабас, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику